Aleksej Petrovič Bestužev-Rjumin
 Michail Pavlovič Bestužev-Rjumin